Bolt steht für:
 Bolt – Ein Hund für alle Fälle, US-amerikanischer Animationsfilm (2008)
 Chevrolet Bolt, US-amerikanisches Elektroauto 
 Bolt (Unternehmen), estnisches Mobilitätsunternehmen

Bolt ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Bolt (* 1993), australischer Tennisspieler
 Amund Sigurdsson Bolt (* um 1400), norwegischer Aufständischer
 Andrew Bolt (* 1959), australischer TV-Moderator und Zeitungskolumnist
 Antoni Bolt (1891–1941), polnischer Politiker
 Aslak Bolt (* um 1375), norwegischer Erzbischof
 Bobby Bolt (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Bruce Bolt (1930–2005), US-amerikanischer Seismologe
 Carol Bolt (1941–2000), kanadische Dramatikerin
 Catrin Bolt (* 1979), österreichische Künstlerin
 Christian Bolt (* 1972), Schweizer Bildhauer und Maler
 Dirk Bolt (1930–2020), niederländischer Architekt
 Hans-Harald Bolt (1960–2021), deutscher Physiker
 Hermann Bolt (* 1943), deutscher Toxikologe
 Jan Bolt (1876–1967), niederländischer Turner
 Johann Friedrich Bolt (1769–1836), deutscher Zeichner, Kupferstecher und Ätzer
 John Bolt (* 1956), australischer Ruderer
 Klaas Bolt (1927–1990), niederländischer Organist und Orgelsachverständiger
 Niklaus Bolt (1864–1947), Schweizer Pfarrer und Jugendschriftsteller
 Richard Bolt (1911–2002), US-amerikanischer Physiker und Unternehmensgründer
 Robert Bolt (1924–1995), englischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Tommy Bolt (1916–2008), US-amerikanischer Golfer 
 Ulrich Bolt († nach 1541), Schweizer Pfarrer
 Usain Bolt (* 1986), jamaikanischer Leichtathlet

Bolt ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Bolt (Texas), im San Saba County (nicht mehr existent)
 Bolt (West Virginia), im Raleigh County
 Bolt (Wisconsin), im Kewaunee County

Siehe auch:
 Bolt Beranek and Newman
 Bolt Lake
 Bold
 Boldt
 Boltt
 Polt